72-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» () — церемония вручения главной телевизионной премии США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 года. Вручение премий состоялось 20 сентября 2020 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния, а её ведущим выступил Джимми Киммел.

Номинанты на премию были объявлены 28 июля 2020 года.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Режиссура

Сценарии

Примечания

Ссылки 

2020
2020 год в Калифорнии
События 20 сентября
Сентябрь 2020 года
Телевизионные премии 2020 года